La Grange steht für:

Orte in Frankreich:
 La Grange (Doubs)
 La Grange, Ortschaft in der Gemeinde Blussans im Département Doubs
 La Grange, Ortschaft in der Gemeinde La Longine im Département Haute-Saône

Orte in den Vereinigten Staaten:
 La Grange (Arkansas)
 La Grange (Georgia)
 La Grange (Illinois)
 La Grange (Brown County, Illinois)
 La Grange (Indiana)
 La Grange (Kalifornien)
 La Grange (Kentucky)
 La Grange (Maine)
 La Grange (Michigan)
 La Grange (Missouri)
 La Grange (New York)
 La Grange (North Carolina)
 La Grange (Tennessee)
 La Grange (Texas)
 La Grange (Wisconsin), im Walworth County
 La Grange (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin
 La Grange (Town, Walworth County), Town(ship) in Wisconsin
 La Grange (Wyoming)

La Grange ist der Familienname folgender Personen:
 La Grange (Schauspieler) (1635–1692), französischer Schauspieler in der Truppe von Molière
 Anna de La Grange (1825–1905), französische Opernsängerin (Sopran)
 Antoine Rivet de La Grange (1683–1749), französischer Benediktiner und Literarhistoriker
 Étienne de La Grange († 1388), französischer Adliger
 François de La Grange d’Arquian († 1617), französischer Adliger, Marschall von Frankreich
 Henri Albert de La Grange d’Arquien (1613–1707), französischer Aristokrat
 Henry-Louis de La Grange (1924–2017), französischer Musikwissenschaftler und Biograph
 Jean de la Grange (* um 1325; † 1402), einer der verantwortlichen Kardinäle für das Abendländische Schisma
 Kyla La Grange (* 1986), britische Singer-Songwriterin
 Mademoiselle La Grange (1639–1727), französische Schauspielerin
 Marie Casimire Louise de la Grange d’Arquien (1641–1716), Königin von Polen
 Nicolas de la Grange (1707–1767), französischer Dramenautor, Übersetzer

Sonstiges:
 ein Lied der US-amerikanischen Musikgruppe ZZ Top, siehe La Grange (Lied)

Siehe auch:
 La Grange Township
 Lagrange
 La Grange Bay 
 La-Grange-Massaker
 de la Grange
 Parc La Grange, Genf
 Schloss La Grange Fort